Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 23-án rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet az orosz Szergej Csepikov nyerte meg. A Magyarországot képviselő Panyik János a 33. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

F10